Blakeney puede referirse a:

 Blakeney (Gloucestershire), Inglaterra
 Blakeney (Norfolk), Inglaterra
 Lord Blakeney